Presidente Roque Sáenz Peña kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Presidente Roque Sáenz Peña, kommun, Córdoba, 
 Presidencia Roque Sáenz Peña, kommunhuvudort, Chaco, 

Robotskapade Argentinaförgreningar